Ива́н Макси́мович Матю́гин (9 октября 1907, дер. Никитинская, Вологодская губерния — 15 октября 1943, Репкинский район, Черниговская область) — подполковник Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Родился 9 октября 1907 года в деревне Никитинская (ныне — Вожегодский район Вологодской области). Окончил неполную среднюю школу. В 1929 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1932 году окончил кавалерийскую школу ОГПУ СССР. Служил начальником погранзаставы в Забайкалье.

С февраля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны, командовал 43-м стрелковым полком 106-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

15 октября 1943 года полк Матюгина после артподготовки успешно переправился через Днепр в районе посёлка Радуль Репкинского района Черниговской области Украинской ССР и захватил плацдарм на его западном берегу. Противник предпринял контратаку, но, потеряв три танка и большое количество солдат и офицеров, был вынужден отступить. В рукопашной схватке Матюгин был убит. Похоронен в братской могиле в посёлке  Репкинского района.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за «образцовое командование полком при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу и проявленные при этом личное мужество и героизм» подполковник Иван Максимович Матюгин посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского.

В его честь названа улица в посёлке Атамановка Читинского района Забайкальского края, установлен памятник в Добрянке, установлен памятник в с. Олочи Нерчинскозаводского района Забайкальского края, где он был начальником пограничной заставы.

Примечания

Литература 
 
 Герои Отечества. — М., 2004.
 Церковный М. Ф., Шиганов А. Д., Юрьев Б. Ф. Героев подвиги бессмертны. — Киев, 1982.

Ссылки 
 Матюгин Иван Максимович. Сайт "Вологодская областная библиотека им. И.В. Бабушкина".

Пограничники СССР
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Погибшие в боях Великой Отечественной войны